Miejscowość w Polsce:
 Mikulicze – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce

Miejscowości na Białorusi: 
 Mikulicze – wieś w obw. brzeskim, w rej. baranowickim
 Mikulicze – wieś w obw. grodzieńskim, w rej. lidzkim
 Mikulicze – agromiasteczko w obw. homelskim, w rej. brahińskim
 Mikulicze – agromiasteczko w obw. mińskim, w rej. berezyńskim
 Mikulicze – wieś w obw. mińskim, w rej. dzierżyńskim
 Mikulicze – wieś w obw. mińskim, w rej. nieświeskim
 Mikulicze – wieś w obw. mińskim, w rej. stołpeckim
 Mikulicze – wieś w obw. mohylewskim, w rej. bobrujskim
 Mikulicze – dawna kolonia w obw. witebskim, w rej. głębockim
Miejscowość w Rosji:
 Mikulicze – wieś w obw. smoleńskim, w rej. szumiackim
Miejscowość na Ukrainie:
 Mikulicze – wieś w obw. wołyńskim, w rej. włodzimierskim
 Mikulicze – wieś w obw. kijowskim, w rej. borodziańskim

Źródła 
 Państwowe Centrum kartograficzno-geodezyjnych materiałów i danych Republiki Białorusi

Linki zewnętrzne